Noctambus est une dénomination d'offre de transport de bus nocturne usitée dans plusieurs agglomérations :

 Genève — Noctambus, service de bus nocturne de la région de Genève fonctionnant les week-ends.
 Nice — Noctambus, nom des lignes de bus nocturnes.
 Paris — Noctambus, ancienne dénomination d’une offre de transport de bus nocturne en Île-de-France, proposée par la RATP jusqu'au , remplacée par les Noctiliens.
 Poitiers — Noctambus, nom des lignes de bus nocturne.
 Rouen — Noctambus, nom correspondant aux trois lignes de bus nocturnes exploitées par la TCAR.
 Région wallonne — Noctambus désigne en Belgique un service nocturne d'autobus gratuits mis en place par les TEC à la Saint-Sylvestre ainsi que lors d'autres événements (ex: fêtes de Wallonie).
 Toulouse — Noctambus, nom de la ligne de bus nocturne exploitée par Tisséo.

Voir aussi
Noctis, le réseau de bus de nuit de la Région de Bruxelles-Capitale.